Thersites är ett släkte av snäckor. Thersites ingår i familjen Camaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor